Amerikai Egyesült Államok
 Diamond Point (New York)
 Diamond Point (Washington)